

Sigle 
Lancashire Evening Post – quotidiano  della città di Preston, nel Lancashire in Inghilterra. 
 Large Electron-Positron Collider -acceleratore di particelle in funzione al CERN di Ginevra fino al 2000 e ora sostituito dal Large Hadron Collider
 Libera Eroica Polizia – immaginario corpo di polizia della saga fantasy Artemis Fowl, dello scrittore Eoin Colfer
 Light Emitting Polymers – polimeri a emissione luminosa
 Livello essenziale delle prestazioni (Lessico Giuridico)

Astronomia 
 Lep – abbreviazione della costellazione della Lepre

Codici 
 LEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leopoldina (Brasile)
 lep – codice ISO 639-3 della lingua lepcha